Bermudo, Vermudo o Veremundo puede hacer referencia a:

Reyes 
 Veremundo, rey suevo de Galicia, habría reinado alrededor del año 485.
 Bermudo I, llamado el Diácono (c. 750-Oviedo, 797), rey de Asturias desde 789 hasta 791, hijo de Fruela de Cantabria.
 Bermudo II, llamado el Gotoso (entre 948 y 953-septiembre de 999), rey de León desde 985 hasta su muerte.
 Bermudo III, llamado el Mozo (1017 - Tamarón, 4 de septiembre de 1037), rey de León desde 1028 hasta su muerte.

Nombre 
 Bermudo Núñez (fallecido c. 955), magnate leonés y primer conde de Cea.
 Bermudo, obispo de Oviedo entre 975 y 992.
 Veremundo de Irache, llamado San Veremundo o San Bermudo (Arellano o Villatuerta, ca. 1020 - Irache, 1092 o 1099), monje benedictino, abad del monasterio de Santa María la Real de Irache entre 1052 y 1092.
 Bermudo Ovéquiz (1044-1092), noble asturleonés y gallego, hijo del conde Oveco Bermúdez y de Elvira Suárez.
 Bermudo Pérez de Traba (c. 1088 - Sobrado, 1168), noble gallego, hijo del conde Pedro Froilaz y de Urraca Froilaz.
 Bermudo Meléndez Meléndez (Palencia, 21 de enero de 1912-Madrid, 29 de enero de 1999), paleontólogo español.

Apellido 
 Juan Bermudo (Écija, c. 1510 - c. 1565), teórico musical y compositor español.
 Rafael Bermudo Ardura (19 de enero de 1881 - Cáceres, 13 de agosto de 1936), agricultor, funcionario municipal y político socialista español, asesinado durante la Guerra Civil.
 David Bermudo Rubio (Santa Coloma de Gramanet, 14 de enero de 1979), futbolista español.

Títulos nobiliarios 
 El marquesado de Bermudo, título nobiliario español creado en 1689 por el rey Carlos II de España.